Couleur 3 est le nom :
 D'une radio publique suisse
 D'une chaîne de télévision publique française qui est aujourd'hui devenue France 3